Suor
Ou ainda:
Suor (livro) - de Jorge Amado
Suor Angelica - ópera de Puccini

Desambiguação